Лебединська — станція Південної залізниці, розташована у м. Лебедин.
 Лебединська вулиця (Київ, Оболонський район) — вулиця в Оболонському районі м. Києва, промислова зона Оболонь. 
 Лебединська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:
 Лебединська волость (Лебединський повіт) — адміністративно-територіальна одиниця Лебединського повіту Харківської губернії 
 Лебединська волость (Чигиринський повіт) — адміністративно-територіальна одиниця Чигиринського повіту Київської губернії з центром у селі Лебедин . 

Особи:

 Лебединська Тетяна Миколаївна (1937) — російська та українська перекладачка і літературний критик.